Imigração japonesa no Brasil
Imigração japonesa nos Estados Unidos da América
Imigração japonesa no Peru
Imigração japonesa no Canadá

Desambiguação